Casa d'Amboise - nobile casata francese
 Carlo I d'Amboise – nobile francese
 Carlo II d'Amboise – politico e militare francese
 Charlotte d'Amboise – ballerina, attrice e cantante statunitense
 Emery d'Amboise – Gran Maestro dell'Ordine degli Ospitalieri
 Francesca d'Amboise – monaca cristiana francese
 Georges I d'Amboise – cardinale, politico e arcivescovo cattolico francese
 Georges II d'Amboise – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Giovanni IV d'Amboise – nobile francese
 Jacques d'Amboise – ballerino e coreografo statunitense
 Louis de Clermont d'Amboise – Signore di Bussy
 Luigi II d'Amboise – vescovo cattolico e cardinale francese
 Pietro d'Amboise – nobile francese